Вилијам Шатнер () је канадски глумац, рођен 22. марта 1931. у Монтреалу (Канада).

Филмографија 

|-
| 1951. || || -{The Butler's Night Off}- || ||
|-
| 1957. || || -{Oedipus Rex}- || ||
|-
| 1958. || || -{The Brothers Karamazov}- || ||
|-
| 1959. || || -{City Out of Time}- || || приповедач
|-
| 1961. || || -{The Explosive Generation}- || ||
|-
| 1961. || Нирнбершки процес || -{Judgment at Nuremberg}- || ||
|-
| 1962. || || -{The Intruder}- || ||
|-
| 1964. || || -{The Outrage}- || ||
|-
| 1965. || || -{Incubus}- || ||
|-
| 1968. || || -{White Comanche}- || ||
|-
| 1974. || || -{Big Bad Mama}- || ||
|-
| 1974. || || -{Impulse}- || ||
|-
| 1975. || || -{Land of No Return}- || ||
|-
| 1975. || || -{The Devil's Rain}- || ||
|-
| 1976. || || -{Miracles of the Gods}- || || документарац, приповедач
|-
| 1977. || || -{A Whale of a Tale}- || ||
|-
| 1977. || || -{Kingdom of the Spiders}- || ||
|-
| 1978. || || -{The Third Walker}- || ||
|-
| 1979. || Звездане стазе: Играни филм || -{Star Trek: The Motion Picture}- || Џејмс Т. Кирк ||
|-
| 1980. || || -{The Kidnapping of the President}- || ||
|-
| 1982. || || -{Visiting Hours}- || ||
|-
| 1982. || Звездане стазе II: Канов гнев || -{Star Trek II: The Wrath of Khan}- || Џејмс Т. Кирк ||
|-
| 1982. || Има ли пилота у авиону? 2 || -{Airplane II: The Sequel}- || Бак Мердок ||
|-
| 1984. || Звездане стазе III: Потрага за Споком || -{Star Trek III: The Search for Spock}- || Џејмс Т. Кирк ||
|-
| 1986. || Звездане стазе IV: Путовање кући || -{Star Trek IV: The Voyage Home}- || Џејмс Т. Кирк ||
|-
| 1987. || Годишње доба || -{Seasons}- || || приповедач
|-
| 1989. || Звездане стазе V: Крајња граница || -{Star Trek V: The Final Frontier}- || Џејмс Т. Кирк || режисер и сценариста
|-
| 1991. || Звездане стазе VI: Неоткривена земља || -{Star Trek VI: The Undiscovered Country}- || Џејмс Т. Кирк ||
|-
| 1993. || || -{National Lampoon's Loaded Weapon 1}- || ||
|-
| 1994. || Звездане стазе: Генерације || -{Star Trek Generations}- || Џејмс Т. Кирк ||
|-
| 1997. || || -{Land of the Free}- || ||
|-
| 1997. || || -{Trekkies}- || || документарац
|-
| 1998. || || -{Jefftowne}- || || документарац
|-
| 1998. || || -{Free Enterprise}- || ||
|-
| 2000. || || -{Falcon Down}- || ||
|-
| 2000. || Мис тајни агент || || ||
|-
| 2001. || || -{Osmosis Jones}- || || глас
|-
| 2001. || || -{Festival in Cannes}- || || (Cameo)
|-
| 2002. || || -{Shoot or Be Shot}- || ||
|-
| 2002. || || -{Showtime}- || ||
|-
| 2002. || || -{Groom Lake}- || || такође режисер и сценариста
|-
| 2002. || || -{American Psycho II: All American Girl}- || ||
|-
| 2004. || || -{Dodgeball: A True Underdog Story}- || ||
|-
| 2005. || || -{Lil' Pimp}- || || глас
|-
| 2005. || Мис тајни агент 2: опасна и заносна || || ||
|}

Телевизија 

|-
| 1969. || || -{Shadow Game}- || ||
|-
| 1970. || || -{Sole Survivor}- || ||
|-
| 1970. || || -{The Andersonville Trial}- || ||
|-
| 1971. || || -{Vanished}- || ||
|-
| 1971. || || -{Owen Marshall, Counsellor at Law}- || ||
|-
| 1972. || || -{The People}- || ||
|-
| 1972. || Баскервилски пас || -{The Hound of the Baskervilles}- || ||
|-
| 1973. || || -{Incident on a Dark Street}- || ||
|-
| 1973. || || -{Go Ask Alice}- || ||
|-
| 1973. || || -{Horror at 37,000 Feet}- || ||
|-
| 1973—1975. || || Звездане стазе: Анимирана серија || || глас
|-
| 1973. || || -{Pioneer Woman}- || ||
|-
| 1974. || || -{Inner Space}- || || мини-серија
|-
| 1974. || || -{Indict and Convict}- || ||
|-
| 1974. || || -{Pray for the Wildcats}- || ||
|-
| 1975. || || -{The Tenth Level}- || ||
|-
| 1975—1976. || || -{Barbary Coast}- || ||
|-
| 1976. || || -{Perilous Voyage}- || ||
|-
| 1976. || || -{Columbo: Fade in to Murder}- || ||
|-
| 1977. || || -{Testimony of Two Men}- || || мини-серија
|-
| 1978. || || -{How the West Was Won}- || || мини-серија
|-
| 1978. || || -{The Bastard}- || ||
|-
| 1978. || Мале жене || -{Little Women}- || ||
|-
| 1978. ||  || -{Crash}- || ||
|-
| 1979. || || -{Riel}- || ||
|-
| 1979. || || -{Disaster on the Coastliner}- || ||
|-
| 1980. || || -{The Babysitter}- || ||
|-
| 1982. || Полицијски одред! || -{Police Squad!}- || отровани човек || епизода Revenge and Remorse (The Guilty Alibi)
|-
| 1982—1986. || || -{T.J. Hooker}- || || такође режисер више епизода
|-
| 1984. || || -{Secrets of a Married Man}- || ||
|-
| 1985. || || -{North Beach and Rawhide}- || ||
|-
| 1986. || || -{T.J. Hooker: Blood Sport}- || ||
|-
| 1988. || || -{The Trial of Standing Bear}- || || приповедач
|-
| 1988. || || -{Broken Angel}- || ||
|-
| 1989—1996. || || -{Rescue 911}- || ||
|-
| 1991. || || -{Voice of the Planet}- || || мини-серија
|-
| 1993. || || -{Family of Strangers}- || ||
|-
| 1994. || || -{TekWar}- || || такође режисер и сценариста
|-
| 1994. || || -{TekWar: TekLords}- || || такође режисер и сценариста
|-
| 1994. || || -{TekWar: TekJustice}- || || такође режисер и сценариста
|-
| 1994—1996. || || -{TekWar}- || || такође режисер и сценариста
|-
| 1994. || || -{Janek: The Silent Betrayal}- || ||
|-
| 1996. || || -{Prisoner of Zenda, Inc.}- || ||
|-
| 1996. || || -{Dead Man's Island}- || ||
|-
| 1998—1999. || || -{A Twist in the Tale}- || ||
|-
| 2001. || || -{The Kid}- || || глас
|-
| 2002. || || -{Full Moon Fright Night}- || || мини-серија
|-
| 2003. || || -{A Carol Christmas}- || ||
|-
| 2004—2008. || Бостонски адвокати || -{Boston Legal}- || ||
|-
| 2005. || || -{Invasion Iowa}- || || отказана после 4 епизоде
|-
| 2019. || Штребери || -{The Big Bang Theory}- || самог себе || епизода The D&D Vortex
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 Вилијам Шатнер на викију за „Звездане стазе“ — „Мемори алфа“ 

Рођени 1931.
Канадски глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сатурн
Вегетаријанци